Влади́мирова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы

А 
 Ада Владимирова (настоящее имя — Ивойлова Олимпиада Владимировна; 1890—1985) — русская поэтесса, переводчик.

В 
 Владимирова, Валентина Харлампиевна (1927—1994) — советская и российская актриса.
 Владимирова, Валерия Владимировна (известна под фамилией: Барсова; 1892—1967) — российская и советская оперная певица.
 Владимирова, Варвара Игоревна (род. 1968) — советская и российская актриса.

Е, З 
 Владимирова, Елена Львовна (1901—1962) — советская журналистка, поэтесса, политзаключённая.
 Владимирова, Зоя Владимировна (настоящая фамилия Фельдман; 1917—1991) — советский театровед и критик.

Л 
 Лия Владимирова (настоящее имя — Хромченко Юлия Владимировна, 1948—2015) — русская поэтесса, прозаик, сценарист.

М 
 Владимирова, Мария Владимировна (1879—1965) — артистка оперы (сопрано), вокальный педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1945).
 Владимирова, Маргарита Георгиевна (по мужу Васильева; род. 1938) — советская оперная и камерная певица (сопрано), педагог, народная артистка РСФСР.

Н 
 Владимирова, Наталья Ефимовна (1922—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Владимирова, Нинель Васильевна (1928—2009) — учёный-литературовед и переводчик.